Остолопово — название населённых пунктов в России:

 Остолопово — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Остолопово — разъезд в Краснохолмском районе Тверской области.
Остолопово — до 1966 г. название деревни Приозерье в Кирилловском районе Вологодской области.
 Остолопово — до 1967 г. название села Речное Алексеевского района Татарстана.